Horsham ist eine Stadt mit etwa 16.000 Einwohnern im australischen Bundesstaat Victoria. Horsham befindet sich 300 Kilometer nordwestlich von Melbourne und ist der Sitz des Verwaltungsgebiet (LGA) Rural City of Horsham. Sie liegt an der Kreuzung des Western, Wimmera und Henty Highway nordwestlich des bekannten Grampians-Nationalparks.

Horsham wurde in den späten 1840er Jahren gegründet. Die ersten Siedler waren James Monckton Darlot und Charles Carter. Das erste Postamt eröffnete am 1. Juli 1848.

Im Jahr 2001 wurde Horsham zur saubersten Stadt Australiens gewählt.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Peter John Morris (1934–2022), australisch-britischer Chirurg
 Kerri Tepper (* 1967), Tischtennisspielerin
 Portia de Rossi (* 1973), Schauspielerin
 Jason Niblett (* 1983), Bahnradsportler
 Mark O’Brien (* 1987), Bahn- und Straßenradrennfahrer

Weblinks 

 Offizielle Seite der Rural City of Horsham (englisch)
 Horsham Regional Art Gallery Artabase

Einzelnachweise 

Horsham Rural City